Arsenał Królewski w Krakowie
 Arsenał Królewski we Lwowie
 Arsenał Królewski w Warszawie